Прекопа може бити:

 Прекопа (Глина), насељено мјесто града Глине, Сисачко-мославачка жупанија, Република Хрватска
 Прекопа (Штригова), насељено мјесто у општини Штригова, Међимурска жупанија, Република Хрватска
 Прекопа (Вранско), насељено мјесто у општини Вранско, Савињска регија, Република Словенија